Santa Rosa de Lima (1586 – 1617), primera santa cristiana d'Amèrica
 Santa Rosa de Lima (Tortosa), nucli de població adscrit al municipi de Tortosa
 Santa Rosa de Lima (La Unión), ciutat del departament de La Unión a el Salvador
 Santa Rosa (Lima), districte de la ciutat de Lima, Perú
 Santa Rosa de Lima (Santa Catarina), ciutat de l'estat de Santa Catarina al Brasil
 Santa Rosa de Lima (Sergipe), ciutat de l'estat de Sergipe al Brasil
 Santa Rosa de Lima (Guatemala), municipi del departament de Santa Rosa a Guatemala
 Santa Rosa de Lima (Llafranc)